Beidendorf bezeichnet Orte:
 Beidendorf, Stadtbezirk im Stadtteil Lübeck-St. Jürgen
 Beidendorf (Bobitz), Ortsteil der Gemeinde Bobitz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern